Ремифентанил — мощный синтетический опиоидный анальгетик короткого действия. Применение в общей анестезии позволяет использовать низкие дозы седативных средств за счет синергизма действия анальгетика и наркозных препаратов. В психиатрии используется в сочетании с пропофолом для обезболивания пациентов, проходящих электросудорожную терапию.

Ремифентанил в 100—200 раз превосходит по мощности морфин.

При анестезии гидрохлорид ремифентанила вводят взрослым в виде внутривенной инфузии в дозах от 0,1 микрограмма на килограмм за минуту до 0,5 мкг/кг/мин. Детям могут потребоваться более высокие скорости инфузии (до 1,0 мкг/кг/мин). Клинически эффективной скоростью инфузии является 0.025-0.1 мкг/кг/мин для премедикации (доза выбирается с поправкой на возраст пациента, тяжесть заболевания и травматичность хирургического вмешательства). Небольшие количества других седативных препаратов, как правило, совместимы с управляемым вводом ремифентанила. Клинически требуемая скорость инфузии в общей анестезии варьируется, но обычно составляет 0,1-1 мкг/кг/мин.

Ссылки 
 Gesztesi Z, Mootz BL, White PF. The use of a remifentanil infusion for hemodynamic control during intracranial surgery. Anesth Analg. 1999;89(5):1282-1287
 Grottke O, Dietrich PJ, Wiegels S, Wappler F. Intraoperative wake-up test and postoperative emergence in patients undergoing spinal surgery: a comparison of intravenous and inhaled anesthetic techniques using short-acting anesthetics. Anesth Analg. 2004;99(5):1521-1527.
 Knapik M, Knapik P, Nadziakiewicz P, et al. Comparison of remifentanil or fentanyl administration during isoflurane anesthesia for coronary artery bypass surgery. Med Sci Monit. 2006;12(8):P133-P138

Анальгетики
Анилидопиперидины
Опиоды